Christian Ludwig Stieglitz ist der Name folgender Personen:

* Christian Ludwig Stieglitz (Jurist, 1677) (1677–1758), deutscher Jurist, Ratsherr und Bürgermeister
 Christian Ludwig Stieglitz (Jurist, 1724) (1724–1772), deutscher Jurist, Ratsherr und Mineraloge
 Christian Ludwig Stieglitz (Jurist, 1756) (1756–1836), deutscher Jurist, Ratsherr und Dompropst
 Christian Ludwig Stieglitz (Jurist, 1803) (1803–1854), deutscher Jurist und Freimaurer